Vintervägssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vintervägssjön, Västmanland, sjö i Sala kommun i Västmanlands län, 
Vintervägssjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn